Een verkeersweg:
 N902 (België)
 N902 (Nederland), zie Provinciale weg 902

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing